Mitgliederversammlung steht für
 ein Organ im deutschen Vereinsrecht, siehe Vereinsrecht (Deutschland) #Mitgliederversammlung
 ein Organ im deutschen Parteienrecht, siehe Gesetz über die politischen Parteien

Siehe auch:
 Parteitag